Johnsonburg podría referirse a las siguientes poblaciones:

  Johnsonburg (Nueva Jersey); o
  Johnsonburg (Pensilvania).

en:Johnsonburg